Kende ist 
 Kende (Titel) in der ungarischen Geschichte einer der beiden Fürsten des altungarischen Doppelfürstentums (neben dem Gyula). 
 Kende (Adelsgeschlecht) der Name eines ungarischen Adelshauses. 

Kende ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kende (1937–2006), ungarischer Pflanzenphysiologe
 István Kende (1917–1988), ungarischer Friedensforscher
 János Kende (* 1941), ungarischer Kameramann
 Josef Kende (1868–1938) österreichischer Antiquar, Opfer des NS-Regimes
 Oskar Kende (1881–1945), Historiker und Geograph
 Péter Kende (* 1952), ungarischer Soziologe und Journalist
 Pierre Kende (* 1927), ungarisch-französischer Soziologe und Politologe
 Rudolf Kende (1910–1958), österreichisch-böhmischer Komponist
 Samuel Kende (1858–1928), österreichischer Kunsthändler, Antiquar und Auktionator
 Sándor Kende (1918–1992), ungarischer Schriftsteller

Orte mit Namen Kende:
 Kendé in Mali, Bandiagara (Kreis)

Siehe auch:
 Kente